direct current plasma – Plasma a corrente continua
 Delibera di consiglio provinciale
DCP è l'acronimo di Digital Cinema Package. In breve è l'equivalente digitale della pellicola per la proiezione dei film nei cinema.